Рафаель Герман Аанна Говарц (, 1968) — бельгійський ботанік.

Біографія 
Рафаель Говарц народився в 1968 році.

З 1995 року Говарц активно бере участь у складанні World Checklist of Euphorbiaceae (sensu lato) в рамках «Глобального проекту даних».

Рафаель Герман Анн Говарц зробив значний внесок у ботаніку, описавши безліч видів насінних рослин.

Наукова діяльність 
Рафаель Говарц спеціалізується на насіннєвих рослинах.

Примітки

Посилання 
 Royal Botanic Gardens, Kew
Автори ботанічних таксонів
Бельгійські ботаніки
Персоналії за алфавітом